Alenia est un genre de papillons de la famille des Hesperiidae.

Voir aussi 
 Alenia Aeronautica, entreprise aéronautique italienne
 Alenia Difesa, entreprise militaire italienne
 Thales Alenia Space, entreprise aérospatiale italienne (anciennement Alenia Spazio, puis Alcatel Alenia Space)
 Alenia Marconi Systems ou AMS, entreprise électronique anglo-italienne